Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2013 года состоялся в городе Шанхай (Китай) с 11 по 19 ноября как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Республики Корея.

В женском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Китая; третье место заняла сборная Японии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2014. Квалификацию получали одна лучшая мужская команда (сборная Китая получала автоматическую квалификацию как сборная страны-хозяйки мужского чемпионата мира) и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужская сборная Японии, а также женские сборные Республики Корея и Китая.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Японии и Республики Корея; Япония по результатам игр на групповом этапе вела со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграла Япония, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Новой Зеландии и Китая; Китай по результатам игр на групповом этапе вёл со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала вновь выиграл Китай, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до трёх побед одного из них (включая результаты двух матчей между этими командами на групповом этапе). В первом полуфинале встречались сборные Республики Корея и Новой Зеландии; Корея по результатам игр на групповом этапе вела со счётом 2:0; в первой же игре полуфинала победила Корея, пройдя в финал. Во втором полуфинале встречались сборные Китая и Японии; Китай, выигравший на групповом этапе оба матча, выиграл первую же игру полуфинала, пройдя в финал.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2013
Ноябрь 2013 года
Международные соревнования по кёрлингу в Китае
Спорт в Китае в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Шанхае